Norra Åsum kan syfta på:

 Norra Åsums socken – en socken i Skåne
 Norra Åsums landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1940
 Norra Åsums församling – en församling i Villands och Gärds kontrakt i Lunds stift
 Norra Åsums kyrka – en kyrkobyggnad i Norra Åsum
 Norra Åsum – kyrkby i Norra Åsums socken, tidigare tätort –2015
 Norra Åsums distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län 2016–